Blöcker ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Blöcker (1913–2006), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hans Blöcker (1898–1988), deutscher Politiker
 Herbert Blöcker (1943–2014), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Johann Blöcker (1886–1956), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (BDV/FDP)
 Maria Blöcker, Ehename von Maria Krasna (1909–2011), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Blocker